Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 776 dans le monde.

 Route 776 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 776 en France